„Најдужи пут” је југословенска телевизијска серија снимљена 1977. године у продукцији ТВ Скопље.

Улоге 

|-
|Ристо Шишков || Чаушот (1 еп. 1977)
|-
|Дарко Дамевски || Секула (1 еп. 1977)
|-
|Петре Арсовски || Јован (1 еп. 1977)
|-
|Петар Темелковски || Дуко (1 еп. 1977)
|-
|Шишман Ангеловски || Попот (1 еп. 1977)
|-
|Ненад Милосављевић || Крсте (1 еп. 1977)
|-
|Јорданчо Чевревски || Стеван (1 еп. 1977)
|-
|Панче Камџик || Џевдет (1 еп. 1977)
|-
|Душан Јанићијевић || Синан (1 еп. 1977)
|-
|Мери Бошкова || (1 еп. 1977)
|-
|Борис Чоревски || (1 еп. 1977)
|-
|Дине Дрваров || (1 еп. 1977)
|-
|Димитар Гешоски || Сомнителец (1 еп. 1977)
|-
|Фехми Груби || (1 еп. 1977)
|-
|Чедо Христов || (1 еп. 1977)
|-
|Ацо Јовановски || Трипун (1 еп. 1977)
|-
|Мето Јовановски || Коста (1 еп. 1977)
|-
|Џемаил Максут || Јоргос (1 еп. 1977)
|-
|Сузан Максут || Була (1 еп. 1977)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Рамадан Мамут || Трпе (1 еп. 1977)
|-
|Фирдаус Неби || Исмаил (1 еп. 1977)
|-
|Кирил Псалтиров || (1 еп. 1977)
|-
|Лутфи Сеyфулах || Алексо (1 еп. 1977)
|-
|Ристе Стефановски || (1 еп. 1977)
|-
|Јанез Врховец || Кади Аскерот (1 еп. 1977)
|-
|Крум Стојанов || Анџија (непознат број епизода)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision">

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Македонске серије